Малагола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малагола, Амилькаре (1840—1895) — итальянский кардинал.
  — итальянский историк XIX века.